Okręty US Navy o nazwie USS  "Wainwright", pochodzącej od wielu oficerów amerykańskich z rodziny Wainwright:
Pierwszy "Wainwright" (DD-62)  był niszczycielem typu Tucker zwodowanym w 1916 i złomowanym w 1934.
Drugi "Wainwright" (DD-419) był niszczycielem typu Sims przyjętym do służby w 1940 i wycofanym w 1946.
Trzeci "Wainwright" (DLG/CG-28) był dużym niszczycielem (lider, później przeklasyfikowany na krążownik) typu Belknap przyjętym do służby w 1966 i wycofanym w 1993.
Wainwright